Neli Marinova – ex pallavolista bulgara
 Sofi Marinova – cantante bulgara 
 Tereza Marinova – ex triplista bulgara
 Viktorija Marinova – giornalista e conduttrice televisiva bulgara
 Zornica Marinova – ex ginnasta bulgara